10 může být:

 10 (číslo) – přirozené číslo
 10 – rok
 10 př. n. l. – rok
 10 (album) (#10) – album kanadské skupiny The Guess Who
 10 (linka) – více dopravních linek